«Krüger» — советская и российская метал-группа, основанная в 1989 году.

История 
Группа была образована в городе Воронеже июле 1989 года гитаристом и вокалистом Александром Хамером (Коноваловым) на основе группы Старый город. Первый концерт группы состоялся 16 октября 1989 года. К 1992 «Kruger» записал две виниловые пластинки «Эмбрион Сатаны» и «Рождённый мраком». В 1993 году группа занимает первое место в польском хит-параде национального радио с альбомом «Рождённый мраком».

В 1994 году было записано два альбома: «Подлежит уничтожению» и «Кровавый голод». Оставалась лишь «косметическая» доводка материала. Но в группе наступили нелёгкие времена, и альбомы так и остались незавершёнными, а состав группы был распущен. В 1997 году Хамер набирает новый состав, а в 1998 году «Kruger» записывает альбом «Дети вражды»

В 2002 году группа записала два альбома — «Мы – Рок» и «Вера и Религия».
К концу 2002 года состав группы сократился до классических трех участников. Группу покинул бас-гитарист Бульдозер

2004 год знаменуется выходом альбома «Душа Изувера», поднимающего вопросы национальной трагедии народа Руси: потери духовных идеалов и исторических корней; народа, пытающегося возродить память и уважение к доблести и культурным ценностям Великих Пращуров.

В 2005 году группа записывает свой первый концертный DVD и подходит к идее общего концертного шоу «Сотворение Мира».

В 2007 г., по окончании записи нового альбома «Скалы и Сталь», «Kruger» вынес на сцену эксклюзивное представление. Как и многие другие элементы шоу, этот рок-аттракцион стал авторской находкой группы. Он представляет концерт KRUGER в кукольном исполнении, где на специально построенной сцене возникают образы прошлого, герои и символы современного мира, отражение музыкального творчества группы.

В декабре 2009 г. вышло переиздание альбома «Вера и религия», релиз которого состоялся в 2002 году.

В начале 2010 г. вышел десятый номерной альбом «Ордамор», продолжающий цикл концептуальных творений, посвящённых возрождению свободного Русского духа, основой которого стали непобедимая Доблесть и Слава, добытые ценой жизней наших героических предков.

9 сентября 2010 года вышел альбом «Только для белых душою». Альбом был записан группой KRUGER и проектом ХАМЕР. Это сольный проект Александра Хамера. Самый мощный из всех альбомов KRUGER. Мрачные обнажённые тексты, песни, полные страсти и боли, пропитанные драматизмом любви к чести, Отечеству и человечеству.

После выпуска альбома, группа взяла творческую паузу, Александр занялся своим сольным проектом.

В феврале 2011 года, по многочисленным просьбам верных слушателей на лейбле CD - MAXIMUM выходит долгожданный альбом первой группы Александра Хамера «СТАРЫЙ ГОРОД» - «Волчья Яма» (1989 г.) и концерт «Пятница 13» (1987 г.).

"Группа «Старый город» – яркий представитель первопроходцев российского тяжелого рока. Основатель «Старого Города» Александр Хамер стоял у истоков зарождения рок-движения ещё во времена СССР. Впоследствии им был создан самобытный и яркий дизель-монстр-«KRUGER», но всё легендарное началось именно со «Старого Города», редкие отреставрированные записи которого представлены номерным альбомом «Волчья Яма» (1989 г.) и концерт «Пятница 13» (1987 г.)."

Группа вновь собралась в 2012 году, приняв в свои ряды новую бас-гитаристку Аню "Флейтистку" Фликки и сменив ударника.

В 2013 году выходят два сингла "Железные ракеты" , "Шипы и Розы", а затем полноформатный альбом "Зов" и одноименный клип.

В 2014 году, к своему 25-летнему юбилею KRUGER приготовил массу приятных релизов. Два сингла, КРОВАВЫЙ ГОЛОД и ВИРУС. Так же началась работа над книгой - биографией Алексанра Хамера и группы. В одном из столичных клубов с размахом прошел юбилейный концерт, с праздником крюгеров пришли поздравить именитые рок -музыканты, а также бывшие участники коллектива.

Празднование юбилея прошло и в других городах, в том числе и в Воронеже, откуда всё начиналось. И здесь на сцене появились не только КРЮГЕР, но и Старый Город в своём «золотом» составе: Хамер, Ната Крисс, Алексей Кривенко, Александр Аксёнов. Старый Город был участником первого феста Железный Марш, а Сева Новгородцев в своей лондонской программе радио BBC назвал Нату Крисс серьёзной конкуренткой для звёздных рок-певиц мирового метала. Буйные были времена с переполненными залами, кучей пиротехники и сумасшедшего непрекращающегося шалмана. Для воронежского метал-поколения 80-х, поколения времён битв за место под солнцем этот концерт был возвращением в дни своей боевой молодости.

2015 год ознаменовался для группы выходом очередного сингла - КОМЕТА, активной концертной деятельностью и началом работы над новым альбомом.

2016 год. Весной группа презентовала очередной яркий и мощный релиз - сингл CONSTANS. А в начале лета лирик-видео с новой песней, посвященной дате начала ВОВ.

Осенью 2016 группа KRUGER презентует свой новый альбом, клип и отправляется в осенний тур в его поддержку.

Новый альбом - это откровение жесткого метала, взращенного в эпицентре войны необузданных стихий. Десять мощнейших песен, рожденных из  квинтэссенции бунтарского духа и романтики дорог, расскажут вам 10 заповедных историй о том, что такое жизнь настоящего рокера. Вы попадете в жерло настоящего дикого рока и увидите его безжалостный оскал. Приготовьтесь к неудержимому шквалу яростной энергии и крепче стойте на ногах.

Состав

Нынешний состав 
 Александр Хамер — гитара, вокал
 Аня Фликки — бас-гитара, бэк-вокал
 Вадим Менфис — ударные

Бывшие участники 
Джина Рок'н'ролл — вокал
Бульдозер — бас
 Мясник — бас
 Александр Середа (Маньяк) — бас
 Александр Аксёнов (Потрошитель) — ударные
 Дизель — ударные
Андрей Мартыненков — ударные

Дискография

Номерные альбомы

Другие издания 
 2019 - XXX (сборник перезаписанных песен к 30-летию группы)
 2009 — Шипы и Розы (сборник лучших песен)
 2006 — Живая сталь (CD-MAXIMUM) CD, DVD
 1994 — Подлежит уничтожению (не выпущен)
 1994 — Live in Diesel Rock’n’Roll (демо)
 1993 — Кровавый голод (не выпущен)
 1990 — На трон (демо)

Сборники с участием группы KRÜGER 
 2004 — Specialradio.ru — 8 (Specialradio) CD
 2003 — Specialradio.ru — 5 (Specialradio) CD
 2001 — Железный марш — 7 (КТР) MC
 1998 — Рок из Москвы — 1 MC
 1994 — Metal from Russia (Мороз Рекордз) CD, MC
 1992 — Железный марш — 1 (КТР/Мороз Рекордз) CD, LP, MC

Примечания

Литература 

Интервью
 Интервью журналу Dark City № 36, 2007 год, стр. 64
 Интервью журналу Dark City № 28, 2005 год, стр. 34
 Статья в журнале Rock City № 4, 1992 год, стр. 59
 Интервью газете Zarraza № 2, стр. 7

Рецензии
 Рецензия на альбом «Хамер» в журнале Dark City № 59, 2010 год 
 Рецензия на сборник «Шипы и Розы» в журнале Dark City № 54, 2010 год
 Рецензия на сборник «Шипы и розы» в журнале Rockcor № 87, 2009 год 
 Рецензия на DVD «Живая сталь» в журнале Dark City № 34, 2006 год 
 Рецензия на альбом «Живая сталь» в журнале Dark City № 34, 2006 год

Ссылки 
 Официальный Сайт группы Krüger
 Страница о Krüger, на DarkSide.ru
 

Хеви-метал-группы России
Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Исполнители лейбла «Мистерия звука»